Bosque ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Almeida Bosque (1927–2009), kubanischer Revolutionär und Politiker
 Pío Romero Bosque (1860–1935), Präsident von El Salvador
 Vicente del Bosque (* 1950), spanischer Fußballspieler und -trainer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bosque (Arizona), im Maricopa County
 Bosque (New Mexico), im Valencia County
 Bosque (Texas), im Bosque County
 Bosque de Rio, in Aguas Buenas, Puerto Rico
 Bosque del Lago, in Gurabo, Puerto Rico
 Bosque Farms, im Valencia County, New Mexico
 Bosque Redondo, im Valencia County, New Mexico

Sonstiges:
 Bosque (Band), eine portugiesische Funeral-Doom-Band
 Bosque Creek, Fließgewässer im Wharton County, Texas
 Bosque River, Fließgewässer im McLennan County, Texas

im NRHP gelistete Objekte:
 Bosque County Courthouse, in Meridian, Texas, ID-Nr. 77001427
 Bosque County Jail, in Meridian, Texas, ID-Nr. 79002918

Siehe auch:
 El Bosque
 Bosques